Benno von Meißen (Heiliger)
St. Benno ist der Name folgender katholischer Kirchen:
 St. Benno (Bad Lauterberg)
 St. Benno (Goslar)
 St. Benno (Hannover)
 St. Benno (Meißen)
 St. Benno (München)
 St. Benno (Türkheim)

Institutionen:
 St. Benno-Brauerei, Brauerei in München
 St. Benno-Gymnasium, christliches Gymnasium in Dresden
 St. Benno Verlag, katholischer Buchverlag in Leipzig
Viertel:

 St. Benno Viertel (München)